Мидзухо:
 Мидзухо — название сельского поселения в японской префектуре Карафуто в 1905-1945 годах, ныне село Пожарское Сахалинской области РФ. 
 Мидзухо — посёлок в уезде Ниситама префектуры Токио, Япония.
 Мидзухо — город в префектуре Гифу, Япония.
 Банк Мидзухо — коммерческий японский банк.
 «Мидзухо» — гидроавианосец, служивший в ЯИФ в 1939—1942 годах.